Флоризель () — мужское имя:
 персонаж комедии Шекспира «Зимняя сказка»;
 герой циклов рассказов Р. Л. Стивенсона «Клуб самоубийц» и «Алмаз раджи»;
 герой советского фильма «Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы» (также «Приключения принца Флоризеля»), снятого по мотивам произведений Стивенсона;
 сэр Флоризель Глэсспоул (1909—2000) — ямайский государственный деятель, генерал-губернатор Ямайки (1973—1991).